Піндос (сленг) — зневажливе прізвисько американців, яке було вигадане і наразі вживається переважно росіянами, а також просторічна назва чорноморських та азовських греків в Російській імперії
 Піндос (порода коней) — порода поні з Греції.
 Pindos (L65) — військовий корабель, ескортний міноносець типу «Хант» «III» підтипу Королівських військово-морських сил Греції за часів Другої світової війни.
 Піндос (місто) — древнє грецьке місто-поліс.

Див. також 
 Пінд — гірське пасмо в Греції.
 Національний парк Пінд — парк в материковій Греції.

Примітки